A súlyemelés a nyári olimpiai játékokon már Athénban és St. Louisban is szerepelt, de ekkor még nem külön sportágként, hanem atlétikai versenyszámként: súlycsoportok nélküli egykaros és kétkaros súlyemelő versenyeken hirdettek győzteseket.

Önálló sportágként 1920-ban mutatkozott be öt súlycsoportban, majd többször megváltoztatva az 1980-as olimpiára 10 kategóriára duzzasztva érte al a legnagyobb súlycsoport számot. 2000-re Sydney-re a versenyprogramot nyolc súlycsoportra csökkentették ami a 2020-as tokiói olimpián további 1 súlycsoporttal 7 kategóriában került módosításra. A 2000-es Sydney-i játékok óta már hét női súlycsoportban is rendeznek versenyeket amely szám a tokiói olimpiára nem módosul.

Éremtáblázat

Súlycsoportok

Férfiak 
 1896
Súlyemelés egy karral
Súlyemelés két karral
 1904
Súlyzógyakorlatok egy karral
Súlyemelés két karral

Nők

Résztvevők nemzetek szerint

Többszörös érmesek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Súlyemelés az 1906. évi nyári olimpiai játékokon

 
Súlyemelés